Храм Жён-Мироносиц — название православных храмов, освящённых в честь святых жён-мироносиц.

Обиходные названия: Мироносицкая церковь, Мироносицкий собор.

Престольный праздник — День жён-мироносиц, отмечаемый на 14-й день после Пасхи.

Россия 
 Мироносицкая домовая церковь — в Белёве Тульской области
 Храм Жён-Мироносиц — в Великом Новгороде
 Мироносицкая церковь — в Великом Устюге
 Церковь Жён-Мироносиц — в Калуге
 Церковь Жён-Мироносиц на Верхнем посаде — в Нижнем Новгороде
 Мироносицкая церковь — в Острове Псковской области
 Церковь Жён-Мироносиц — в Пскове
 Храм Святых Жён-Мироносиц — в Санкт-Петербурге
 Церковь Жён-Мироносиц — в Соликамске Пермского края
 Храм Жён-Мироносиц — в Твери (утрачен)
 Храм Жён-Мироносиц — в Торопце

Азербайджан 
 Собор Святых Жён-Мироносиц — в Баку

Италия 
 Приход святых жён-мироносиц — в Венеции

США 
 Церковь Святых жён-мироносиц — в Уэст-Сакраменто в Калифорнии

Украина 
 Мироносицкая церковь — в Харькове

См. также 
 Мироносицкий монастырь